Jane Fitzalan-Howard, markise af Lothian, 16. lady Herries af Terregles (gift Kerr, uofficielt Ancram) (født 1945)

Jane Fitzalan-Howard er den fjerde datter og det yngste barn af Bernard Fitzalan-Howard, 16. hertug af Norfolk, 13. lord af Herries af Terregles og Lavinia Fitzalan-Howard, hertuginde af Norfolk (den ærede Lavinia Mary Strutt).

Som Earl Marshal i 1917–1975 var Jane Fitzalan-Howard's far med til at arrangere statsbegravelserne af Georg 6. af Storbritannien (1952) og af Winston Churchill (1965),

Han var også med til at arrangere kroningerne af Georg 6 (1937) og af Elizabeth 2. af Storbritannien (1953). Endelig var han med i planlægningen af prins Carles indsættelse som Fyrste af Wales (1958).
 
I 1975–2014 var Jane Fitzalan-Howard's ældste søster lady Anne Cowdrey den 14. lady Herries af Terregles. 

I 2014–2017 var Jane Fitzalan-Howard's næstældste søster lady Mary Mumford den 15. lady Herries af Terregles. 
 
Den tredje ældste søster var lady Sarah Fitzalan-Howard (1941–2015). I lady Sarahs levetid var hun så langt nede i arvefølgen, at det blev hendes ældre søstre, der arvede titlen som lady Herries af Terregles.

Familie  
Lady Jane Fitzalan-Howard er gift med Michael Ancram, 13. markis af Lothian (født 1945), der har været en ledende konservativ politiker. 

Parret fik tre døtre, og de har to børnebørn:
Sarah Margaret Kerr (født og død den 13. juni 1976). 
Lady Clare Therese Kerr (født 25. januar 1979). I august 2010 blev hun gift med Hon Nick Hurd MP, søn af tidligere indenrigs- og udenrigsminister Douglas Hurd, baron Hurd af Westwell. De har to børn:
Leila Rose Hurd (født 17. maj 2012)
Caspar Jamie Hurd (født den 30. september 2014)
Lady Mary Kerr (født 28. maj 1981), gift med Zackary Adler den 28. maj 2016.

Titler i familien  
Lady Jane Fitzalan-Howards mand er markis af Lothian. Denne titel kan ikke arves af kvinder. Titlen vil gå videre til lord Ralph Kerr (født 1957). Han er svoger til Jane Fitzalan-Howard. Derefter vil Ralph Kerrs søn (John Kerr (født 1988)) blive markis af Lothian. 

Jane Fitzalan-Howard ældste datter (lady Clare Kerr (født 1979)) kan arve sin mors titel som lady Herries of Terregles. 
 Derefter kan dattersønnen (Caspar Jamie Hurd (født 2014)) blive lord Herries of Terregles.

Caspar Jamie Hurds farfar og oldefar har været Life peers (baroner). Casper Hurd vil dog ikke komme til at efterfølge dem som baron Hurd, men måske bliver han lord Herries of Terregles.

Noter 

Markiser fra Skotland
Lords of Parliament (Skotland)
Briter i 1900-tallet
Briter i 2000-tallet